Ropac ist der Familienname folgender Personen:

 Marlene Ropac (* 1960), österreichische Kulturmanagerin
 Thaddaeus Ropac (* 1960), österreichischer Galerist